Příjmení Petrák nosí více významných osobností:

 Anton Petrák (1912–2009) – slovenský generálmajor
 František Petrák (* 1961) – český výtvarník, malíř
 Ondřej Petrák (* 1992) – český fotbalový záložník
 Radek Petrák (* 1975) – český fotbalista, záložník
 Václav Petrák (1920–???) – český politický vězeň